Spöck (in früher Zeit, ebenso wie Speck/Specke, Bezeichnung für einen aus Reisig oder Knüppeln gebauten Weg zur Überquerung eines feuchten Tales (Prügelweg oder Knüppeldamm)) ist der Name folgender Orte:

Baden-Württemberg:
 Spöck (Gaildorf), Weiler im Stadtteil Ottendorf von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall
 Spöck (Ostrach), Gemeindeteil und Dorf von Ostrach, Landkreis Sigmaringen
 Spöck (Stutensee), Stadtteil und Dorf von Stutensee, Landkreis Karlsruhe

Bayern:
 Spöck (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu
 Spöck (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim
 Spöck (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn
 Spöck (Kirchheim), Ortsteil des Marktes Kirchheim in Schwaben, Landkreis Unterallgäu
 Spöck (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein
 Spöck (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn
 Spöck (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim
 Spöck (Söchtenau), Ortsteil der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim
 Spöck (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn
 Spöck (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Österreich:
 Spöck (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Spöck (Gemeinden Michaelnbach, Tollet), Ortschaft von Michaelnbach und Tollet, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

 Spöck (Eider), Fluss in Schleswig-Holstein